Lounge kan syfta på:

 Lounge – ett rum avsett att användas av personer som väntar på någonting, se Väntsal
 Flygplatslounge – ett väntrum på flygplats
 Loungemusik – en lättlyssnad musikstil
 Doc Lounge – en ideell kulturförening i Malmö
 Voodoo Lounge – ett musikalbum av The Rolling Stones

Personer
 John M. Lounge (1946–2011), en amerikansk astronaut